Mint (signifiant en anglais menthe ou monnaie) peut désigner :
 Mint, une ancienne radio belge du groupe Radio H (pôle radio du groupe RTL en Belgique) ;
 Mint, un quotidien économique indien ;
Linux Mint, une distribution Linux basée sur Ubuntu ;
 MiNT (MiNT is Now TOS), un système d'exploitation libre pour les ordinateurs Atari ST ;
Mint, précédemment Budget Télécom, opérateur de télécommunications et fournisseur d'électricité français,
Mint, premier album studio de la chanteuse Alice Merton.